La Constitución kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Constitución, Chiapas, Las Margaritas, 
 La Constitución, Michoacán de Ocampo, Coeneo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar